Jean-Baptiste Germain ist der Name folgender Personen:

* Jean-Baptiste Germain (Schriftsteller) (1701–1781), provenzalischer Schriftsteller und französischer Diplomat
 Jean-Baptiste Germain (Maler) (1782–1842), französischer Maler
 Jean-Baptiste Germain (Bildhauer) (1841–1910), französischer Bildhauer